Bank BPH
 łagodny rozrost gruczołu krokowego